RV, Rv och rv kan syfta på:

 RV – originaltiteln på den amerikanska komedifilmen Familj på väg
 RV – husbil (en. recreational vehicle)
 RV – en katalog över kompositioner av Antonio Vivaldi, se Ryom-Verzeichnis
 RV (låt av Faith No More) – en låt på Faith No Mores album Angel Dust
 RV – ett norskt politiskt parti, se Rød Valgallianse
 RV – landskod för Rwanda
 .rw – Rwandas toppdomän